Het voormalige Belastingkantoor Venlo is een monumentaal pand in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Oorspronkelijk bestond het pand uit twee woningen, gebouwd in 1888 en 1915. Het gebouw heeft aan de voorgevel enkele ornamenten in neorenaissance-stijl. Verder vertoont het pand kenmerken van barokke architectuur met jugendstil-elementen. Verder heeft het pand een aantal troggewelven met rolwerken in de topgevel, en op het dak is een klein torentje gebouwd.

Momenteel zijn in het pand een Grand Café (gemeentelijk monumentnummer 180) en een Brasserie (gemeentelijk monumentnummer 181) gevestigd, met op de bovenste etages een klein stadshotel.

Externe link 
 omschrijving pand op de gemeentelijke monumentenwebsite

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Gemeentelijk monument in Venlo